Thrill Pill (стилизовано как THRILL PILL; настоящее имя — Тиму́р То́фикович Самедов; родился 22 октября 2000, Москва, Россия) — российский рэп-исполнитель, автор песен. Бывший участник рэп-объединения «Закат 99.1».

Биография 
Молодой рэпер родился в Москве 22 октября 2000 года, его детские годы прошли в районе Марьино. Тимур рассказывал, что родители уделяли мало внимания ему и сестре: отец ушёл из семьи в 2008 году, когда Тимуру было всего 8 лет, а мама была постоянно занята другими делами, помимо детей, и практически не занималась воспитанием, вследствие чего их воспитывала бабушка рэпера. Также Тимур рассказывал, что в детстве много общался со своим дядей, который тогда работал на радиостанции Next FM диджеем.

Со временем, в школьные времена рэперу приходилось перепродавать ворованные телефоны и распространять лёгкие наркотики, так как у него тогда была потребность в дополнительном заработке.

Карьера 
C 2011 Тимур начал писать свои первые музыкальные композиции. В 2013 году он выставил на показ своим друзьям и одноклассникам свои первые работы в жанре хип-хоп. К сожалению для него, никто не поддержал молодого исполнителя, а некоторые даже посмеивались над Тимуром. Рэпер признавался, что свой псевдоним Thrill Pill он придумал, когда ему было 15 лет. Однажды он дошёл до состояния алкогольного опьянения, напившись маминого коньяка, и придумал этот самый псевдоним вместе со своей новой песней.

Первой работой Тимура можно считать его мини-альбом «Atlanta», выпущенный в 2015 году.

Вскоре после этого он записал свой первый полноценный музыкальный альбом «WorldWideWar», в который вошли 4 песни. Впоследствии он оказался очень удачным, и более известный российский рэп-исполнитель Lizer обратил на альбом внимание. Он предложил Тимуру вступить в творческое объединение «Закат 99.1». Так Thrill Pill являлся самым молодым в коллективе, на момент вступления ему было 15 лет.

Вскоре Тимур выпустил альбом «Kill Pill». Альбом выдался довольно успешным по сравнению с остальными работами исполнителя на тот момент. До него у Thrill Pill было довольно много совместных синглов с другими участниками из «Заката 99.1», как например «CUP», «Plug», «Telegram» с Lizer, «No Feelings» с Enique и другие работы. Примечательно, что Kill Pill был полностью сольным и выдался довольном большим, включив в себя 7 композиций.

Позже, в 2016 году, он выпустил ещё один сборник под названием «Chelsea», некоторые песни которого ему помогали записывать Lizer, Flesh и Krestall / Courier.

В 2017 году рэпер принимает решение покинуть «Закат 99.1», так как его творческая концепция не совпадала с концепцией участников этого объединения. В том же году выходит сборник From Russia With Rage, состоящий из 4 композиций, в записи одной из которых участвовал Lil $ega.

В конце апреля 2017 выходит мини-альбом Trap Star, в поддержку которого состоялся концертный тур. В августе того же года выходит альбом Chelsea 2. В 2018 году выходит мини-альбом «Сам дамб щит, Vol. 1», а в январе 2019 — «Сам дамб щит, Vol. 2».

Дебютный студийный альбом «Откровения», выпущенный 8 ноября 2019 года на лейбле Warner Music Russia, является самым успешным в карьере Thrill Pill. Он достиг высоких позиций в отечественных чартах и набрал большое количество прослушиваний на различных площадках.

19 мая 2020 года клип на сингл «Грустная песня» был удалён из-за конфликта с его лейблом, о чём Тимур рассказал в Instagram, однако позже клип был возвращён на YouTube.

Сдав релиз «Московские Хроники» на лейбл, Тимур поделился деталями сотрудничества с лейблом. На момент написания альбома «Откровения» у артиста был творческий кризис, из-за которого релиз задерживался, что не нравилось Warner Music Russia. Тогда Thrill Pill со своим менеджером решили перепродать альбом на Sony Music. После такого решения от директора Warner Music Russia последовали угрозы. Директор обещал, что если Тимур уйдёт, они сделают всё, чтобы альбом провалился. Thrill Pill решил выложить альбом у них и уйти на Sony Music, но когда уже всё было готово, директор сказал, что если они не заключат контракт на ещё 10 песен, то ни клип, ни альбом не выйдут. Тогда и следующий альбом пришлось сдавать на Warner Music Russia.

19 июня 2020 года на том же лейбле вышел альбом «Московские Хроники», после чего Тимур ушёл с Warner Music Russia.

После этого Thrill Pill выпустил пару синглов и мини-альбом ко дню своего рождения Birthday Mix 2020 сначала на Soundcloud, а потом и на другие площадки, кроме ремикса на альтернативную версию трека «Пузо» с SKB из-за авторских прав, которые принадлежат Warner Music Russia.

15 марта 2021 года Тимур выложил отрывок нового трека, который сразу набрал вирусную популярность в TikTok. Сам трек вышел 16 апреля под названием «Миллионы» и попал в топ-100 Apple Music в России.

22 июня 2022 года блогер Nekoglai вместе с толпой напал на Тимура с электрошокером в компьютерном клубе. После этого его выгнали на улицу, где Коля заявил, что Тимур взял 4 месяца назад 5,5 млн рублей на 1 день. Тимур подтвердил это и пообещал отдать долг в конце месяца.

Музыкальный стиль 
Трилл Пилл делает музыку жанра хип-хоп, рэп и трэп. Многие обвиняют Тимура в обилии пошлости и сквернословии в его песнях, но сам он заявляет, что таким образом выражает протест против современной рэп-индустрии, где всё, по его мнению, буквально пропитано фальшью и неискренностью.

Основная тематика песен раннего Трилл Пилла — веселье, алкоголь, девушки, секс и наркотики.

8 марта 2018 выходит микстейп «Fuelle Noir», из-за которого многие хейтеры изменили своё мнение о Трилл Пилле, и даже начали уважать его творчество.

8 ноября выходит первый студийный альбом «Откровения», в котором смешались как бэнгеры, (например «Аристократ Флоу») так и достаточно лиричные треки (пример — трек «Чужими»).

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Как основной артист

Неизданные синглы

Гостевое участие

Видеоклипы

Примечания 

Родившиеся в 2000 году
Родившиеся 22 октября
Thrill Pill
Рэперы России
Мамбл-рэперы